The Pinkprint Tour — третий концертный тур американской рэп-исполнительницы Ники Минаж в поддержку её третьего студийного альбома The Pinkprint. Тур был официально объявлен за неделю до выхода альбома, 8 декабря 2014 года. Тур начался 16 марта 2015 года в Стокгольме, Швеция и продлится до 19 августа 2015 года в Эдмонтоне, Канада. Также Минаж дала дополнительные концерты в Африке и Азии в начале 2016 года. Первый европейский этап тура был поддержан коллегами Минаж — Трей Сонгз и Эстер Дин, в то время как второй северо-американский этап будет поддержан — Мик Миллом, Rae Sremmurd, Тинаши и Dej Loaf. Было подтверждено, что тур расширится на другие континенты, такие как Южная Америка и Океания, также в Европе и Северной Америке.

Предпосылки 
В августе 2014, продвигая песню Anaconda, Минаж подтвердила планы тура в поддержку Pinkprint в интервью с Карсоном Дэли по AMP Radio.

Говоря о туре, Минаж сказала: «Мы собираемся начать тур в начале 2015 года». Также в интервью, Минаж намекнула на специального гостя, присоединяющегося к ней на гастролях, говоря: «Я не могу сказать [кто это], но я знаю, что мои поклонники любят этого человека. Я думаю, что наши фан-базы очень похожи, поэтому я думаю, что получится действительно хорошо.»

В сентябре 2014 было объявлено, что Минаж будет ведущей и выступит на MTV Europe Music Awards 2014. Церемония прошла в Глазго, Шотландия, 9 ноября 2014. Во время шоу, Минаж подтвердила планы тура, после её исполнения попурри из «Super Bass», «Bed of Lies» и «Anaconda», и получила награду «Best Hip-Hop».

8 декабря 2014 спустя три дня после того, как Минаж получила две номинации на 57-ю ежегодную церемонию вручения наград «Грэмми» и за неделю до выпуск альбома The Pinkprint, о туре официально объявили. Объявление также показало, что Трей Сонгз будет специальным гостем, присоединяющимся к Минаж на европейском этапе тура, чтобы продвинуть его последний студийный альбом, Trigga (2014).

Развитие 
Продажи билетов были доступны фан-клубу Минаж, начиная с 10 декабря 2014. Продажи билетов широкой публике, начались с 12 декабря 2014. Во время сессии вопросов и ответов со своими поклонниками в Твиттере, Минаж стала раскрывать более подробную информацию о туре, который включает, что европейская часть тура будет продлена, а северо-американская часть будет объявлена в марте/апреле, и также будут выступления в Австралии и Бразилии.
Приблизительно за месяц до начала тура, произошла драка между тур-менеджером Минаж, Де’Воном Пикеттом, и местный жителем, Пирсом Бойкиным. Драка привела к поножовщине, в конечном счёте был убит Де’Воном Пикетт и пострадал другой член команды. Минаж выразила свою скорбь в основном через социальные СМИ, такие как Twitter и Instagram, но позже выяснилось, что Минаж хотела отменить свой тур после того как произошёл инцидент. Однако Минаж заявила, что отмена тура не будет правильным поступком. Она сказала: «Мы собираемся продолжить тур в его память».
16 марта 2015, в день открытия тура, Минаж наконец объявила о северо-американских датах. Северо-американская часть первоначально состояла из девятнадцати дат, между июлем и августом 2015, однако Минаж заявила, что дополнительные даты будут добавляться, по мере продвижения тура. Билеты стали доступны с 18 марта 2015 с эксклюзивной предварительной продажей для членов фан-клуба Минаж. Выступления на разогреве в северо-американской части включают: Мик Милла, Rae Sremmurd,Тинаши и Dej Loaf.

Сет лист 
 «All Things Go».
 «I Lied».
 «The Crying Game».
 «Feeling Myself».
 «Only».
 «Truffle Butter».
 «Moment 4 Life».
 «Lookin Ass».
 «Want Some More».
 «Did It On’em».
 «Beez in the Trap».
 «Flawless(Remix)».
 «Dance (Ass)».
 «Anaconda».
 «Pills n Potions».
 «Marilyn Monroe».
 «Save Me».
 «Grand Piano».
 «Super Bass».
 «Whip It».
 «Trini Dem Girls».
 «Va Va Voom».
 «Pound the Alarm».
 «Turn Me On».
 «Bang Bang».
 «The Night Is Still Young».
 «Starships».

Даты концертов

Примечания 
 Шоу 30 мая 2015 года в Лас-Вегасе, Невада на 2015 iHeartRadio Ultimate Pool Party.
 Шоу 5 июня 2015 года в Остине, Техас на 2015 Summer X Games.
 Шоу 26 июня 2015 года в Лос-Анджелесе, Калифорния на 2015 BET Experience и приглашённые звезды Ne-Yo, Тинаши и Rae Sremmurd.
 Шоу 3 июля 2015 года в Лахти, Финляндия на 2015 Summer Up Festival.
 Шоу 4 июля 2015 года в Роскилле, Дания на 2015 Roskilde Festival.
 Шоу 5 июля 2015 года в Лондоне, Англия на 2015 Wireless Festival вместе с David Guetta.
 Шоу 7 июля 2015 года в Ниме, Франция на 2015 Festival de Nîmes и приглашённые звезды Big Sean, Rae Sremmurd.
 Шоу 8 июля 2015 года в Милане, Италия на 2015 Estathé Market Sound Music Festival и приглашённые гости G-Eazy, Rae Sremmurd.
 Шоу 10 июля 2015 года в Фрауэнфельде, Швейцария на Openair Frauenfeld 2015.
 Шоу 11 июля 2015 года в Льеже, Бельгия на 2015 Les Ardentes Festival.
 Шоу 12 июля 2015 года в Грефенхайнихене, Германия на 2015 Splash! Festival.
 Шоу 22 августа 2015 года в Ванте, Нью-Йорк на 2015 Billboard Hot 100 Music Festival.

Ссылки 

Концертные туры 2015 года
Концертные туры Ники Минаж